Nothroctenus är ett släkte av spindlar. Nothroctenus ingår i familjen Ctenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindlar
Nothroctenus